Нахал — многозначный термин:

 Нахал — черта характера человека, отличающегося беззастенчивостью, грубостью, бесцеремонностью, дерзостью, бесстыдством.

Фильмы 

 «Нахалёнок» — фильм Евгения Карелова по одноименному рассказу Михаила Шолохова
 «Дерзкий нахал» — гонконгский фильм с боевыми искусствами
 «Нахальный джентльмен» — немой фильм Чарли Чаплина
 «Нахальный принц и кошка-несмеяна» — ранобэ Со Сагары

Географические объекты 

 Нахал-Хадера — река в Израиле
 Нахал-Цфори — непересыхающий ручей, берущий начало в горах близ Назарета

См. также 

 Нахаль